|-
| 144201 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144202 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144203 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144204 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144205 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144206 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144207 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144208 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144209 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144210 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144211 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144212 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144213 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144214 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144215 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144216 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144217 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144218 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144219 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144220 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144221 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144222 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144223 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144224 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144225 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144226 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144227 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144228 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144229 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144230 - ||  || 15 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144231 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144232 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144233 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144234 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144235 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144236 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144237 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144238 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144239 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144240 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144241 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144242 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144243 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144244 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144245 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144246 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144247 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144248 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144249 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144250 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144251 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144252 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144253 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144254 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144255 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144256 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144257 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144258 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144259 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144260 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144261 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144262 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144263 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144264 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144265 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144266 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144267 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144268 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144269 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144270 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144271 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144272 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144273 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144274 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144275 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144276 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144277 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144278 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144279 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144280 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144281 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144282 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144283 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144284 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144285 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144286 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144287 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144288 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144289 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144290 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144291 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144292 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144293 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144294 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144295 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144296 - || 2004 DF || 16 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144297 - || 2004 DS || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144298 - || 2004 DY || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144299 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144300 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-